Cofie ist der Familienname folgender Personen:

 Isaac Cofie (* 1991), ghanaischer Fußballspieler
 John Cofie (* 1993), ghanaisch-deutsch-englischer Fußballspieler